Zoe Indijanci, pleme Taracahitian Indijanaca nastanjeno nekada u području rijeke Río Fuerte u Meksiku
 Zo'é, pleme u Amazoniji (Brazil)
 Zoe (carica), bizantska carica
 Zoe (Sesame Street), lik iz Sesame Street
 Zoe (robot) robot na 4 kotača koji je otkrio život u pustinji Atacama.
 Zoe, žena ruskog cara Ivana III.